Tenisový turnaj ATP Davidoff Swiss Indoors 2009 se konal ve dnech 2. - 8. listopadu ve švýcarské Basileji v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 755 000 EUR.

Radek Štěpánek měl v semifinálovém zápase proti Novaku Djokovićovi tři mečboly za stavu 7–6, 5–4 a 40:0 při podání soupeře, které neproměnil a zápas prohrál ve třetím rozhodujícím setu 2–6.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 

 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 ,, Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2009